Nome di due diverse automobili prodotte dalla casa automobilistica britannica Lagonda:

Lagonda 3-Litre – prodotta dal 1928 al 1934
Lagonda 3-Litre – prodotta dal 1953 al 1958